Chaunax är ett släkte av fiskar. Chaunax ingår i familjen Chaunacidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Marulkartade fiskar
Chaunax